El término IRT puede referirse a:

IRT, marca chilena de electrodomésticos.
IRT, desaparecido sello discográfico de Chile.
IRT, la sigla de Teoría de respuesta al ítem.
IRT, la sigla de la Interborough Rapid Transit Company.
IRT, la sigla de infrared thermometer o termómetro de infrarrojos.